Козловська Валентина Яківна ( 1938) — радянська і російська шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Козловська Валерія Євгенівна ( 1889 —  1956) — український археолог і музейник, одна з перших жінок-археологів.
 Козловська Марина Андріївна ( 1925) — радянський і російський художник, живописець.
 Козловська Марина Петрівна ( 1984) — українська мистецтвознавець, експерт творів мистецтва, художник образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
 Козловська Наталія Вікторівна — директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, заслужений архітектор України.
 Козловська Христина Михайлівна ( 1989) — українська письменниця, поетеса, журналістка.

Див. також 
 Лінда Козловські () (1958) — американська акторка.
 Козловський

Примітки 

Жіночі форми прізвищ